Мария Александровна Кондра́тьева (родилась 17 января 1982 года в Москве, СССР) — российская теннисистка, наиболее успешно выступает в парных соревнованиях.

Победительница одного турнира WTA в паре.

Биография 
Родителей Марии зовут Светлана (дизайнер одежды) и Александр (профессор МАИ).

Занимается теннисом с семи лет. Позже занималась в московском ТК ЦСКА, затем переехала в Германию. Любимым покрытием считает грунт.

Окончила РГУФКиС по специальности учитель физкультуры со степенью бакалавра в области тенниса, позже сдала спецкурс в академии при ФФТ и USPTA.

В 2013 году вместе с давней партнёршей по парным состязаниям Софи Лефевр открыла собственные теннисные курсы для парных игроков в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, США.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (4)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (20)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 17 января
Теннисисты России